(1859—1940) — азербайджанский педагог.
 Анатолий Зохраббеков (1909—1946) — азербайджанский советский писатель.
  (1956—1992) — старший лейтенант вооружённых сил Азербайджанской Республики, кавалер ордена «Азербайджанское знамя».